Amerikai Egyesült Államok
 Rose Valley (Pennsylvania)
 Rose Valley (Washington)

 Kanada
 Rose Valley (Saskatchewan)